Dinitrofenol
 2,3-Dinitrofenol
 2,4-Dinitrofenol
 2,5-Dinitrofenol
 2,6-Dinitrofenol
 3,4-Dinitrofenol
 3,5-Dinitrofenol